(1957-2016), musicologue polonaise.
 Jean Baptiste Gonet (1616-1681), théologien français.
 Matthieu Gonet (1972-), musicien, pianiste, chef d'orchestre, compositeur et arrangeur français.
  (?-), juriste et enseignant portugais.
 , joueur polonais de football.
  (1868-1932), joueur polonais de football.
  (1963-), actrice britannique.

Divers 
 , entreprise suisse.

Patronyme anglais
Patronyme français
Patronyme polonais